

Châteaux, forteresses, maisons fortes 
 Château de Châtel, sur le territoire de la commune de Chatel-Chéhéry, dans les Ardennes.
 Tour du Châtel, sur le territoire du Châtel, commune La Tour-en-Maurienne, en Savoie. 
 Château de Châtel, sur le territoire de la commune d'Usinens, en Haute-Savoie. 
 Forteresse de Châtel-sur-Moselle, sur le territoire de la Châtel-sur-Moselle dans les Vosges.

Voir aussi 
 , page d'homonymie.
 , page d'homonymie.

Chatel